Urmes ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Urmes (1910–1985), deutscher Politiker (NSDAP) und Journalist
 Dietmar Urmes (* 1939), deutscher Lehrer und Autor